Soutěžní ročník Serie C 1939/1940 byl 5. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od září 1939 do května 1940. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Reggiana, Savona, Vicenza a Macerata.

Události 
Opět se soutěž rozšířila a to na 122 klubů rozdělených do osmy skupin. Vítěz každé skupiny postoupil do finálové skupiny, které byli dvě. První dva z každé skupiny poté postoupili do Serie B. Sestup měl nejprve zajištěny poslední tři celky z každé skupiny, jenže po skončení sezony bylo všechno jinak a sestoupilo nakonec dvanáct klubů ze šestnácti.

Základní část 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů se rozhodovalo na základě poměru gólů (vstřelené góly ÷ obdržené góly).
 klub Gallaratese zůstal v soutěži.
 klub Giovinezza Sacile odstoupil před začátkem sezony ze soutěže.

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů se rozhodovalo na základě poměru gólů (vstřelené góly ÷ obdržené góly).
 kluby Grosseto, Forlimpopoli a San Giovanni Valdarno zůstaly v soutěži.
 kluby Jesi a Agrigento odstoupily ze soutěže během sezony.

Finálová skupina 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů se rozhodovalo na základě poměru gólů (vstřelené góly ÷ obdržené góly).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1939
Fotbal v roce 1940
Sport v Itálii v roce 1939
Sport v Itálii v roce 1940